

Сентябрь 
 8 сентября — Сергий I — Римский Папа (687—701).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Аэд мак Длутайг — правитель малого брегского королевства Фир Хул Брег (до 701).
 Джамиль ибн Абдуллах ибн Муаммар — арабский поэт.
 Ниалл мак Кернайг Сотал — первый король Лагора (Южной Бреги) (до 701).
 Рагинперт — герцог Турина (671—701) и король лангобардов (701).
 Юлиан Неаполитанский — епископ Неаполя (693/694—701), святой, почитаемый в Римско-католической церкви.

0701
Умершие в 701 году